Флаг муниципального образования посёлок городского типа Зна́менка Орловского района Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5768.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое на голубую вверху и зелёную внизу части белым пониженным вилообразным крестом (центр креста отстоит от нижнего края полотнища на 3/20 ширины полотнища; ширина диагональных плеч — 1/5, а вертикального плеча — 1/4 ширины полотнища,) и воспроизводящее в середине композицию герба поселения, выполненную жёлтыми, оранжевыми, белыми, чёрными и голубыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле стоящая на серебряном пониженном вилообразном кресте золотая деревянная крепость в виде соединённых палисадами трёх остроконечных башен: средней большой на перекрестье и малых на верхних плечах креста; на средней башне, с лазоревой аркой с порогом, сидит чёрный, с золотыми глазами, клювом и лапами и в таковой же закрытой короне орёл, держащий отходящую влево золотую яблоневую ветвь с серебряными цветками, распростерший правое крыло, и опустивший левое; внизу от креста поле зелёное; слева внизу поверх края креста золотое мельничное колесо».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба Орловского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История посёлка Знаменка, образованного в середине XIX века путём слияния деревни Кукуевки и сельца Знаменка, тесно связана с историей Орловского края и города Орла.

В 1566 году был основан город Орёл. Он играл роль военной крепости на южной «засечной черте» для отражения набегов крымских татар. По прошествии многих веков военное значение города Орла утратилось, и Орловщина возвращается к мирной жизни.

В настоящее время городское поселение Знаменка является пригородом, южными «воротами» города Орёл, его «спальным районом», жители которого работают в Орле.

На флаге городского поселения связь с прошлым символически отражена стеной городища с аркой. Стена в геральдике — символ охраны и защиты, уверенности и спокойствия. Мирный характер жителей городского поселения Знаменка символически отражён отсутствием ворот в арке. Коронованный орёл, подобный орлу на флаге областного города, символ связи городского поселения Знаменка и города Орёл.

Мельничное колесо — аллегория мельницы на реке Цон, принадлежавшей известному в Знаменках купцу Бакину.

Вилообразный крест — символ слияния у посёлка Знаменка рек Цон и Оки.

Округа городского поселения Знаменка славится своими садоводческими хозяйствами, в которых выращиваются прекрасные яблоки, груши и другие плодовые культуры. Ветка яблони — символ этих садоводческих хозяйств. Символика яблони (её ветки) многозначна: символ жизни, здоровья, омоложения, вечной юности, бессмертия, пророчества, мудрости.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением коронованного орла
Флаги с изображением яблони
Флаги с изображением колеса